Fotbollsallsvenskan 1984 vanns av IFK Göteborg. Vårsäsongen spelades 14 april-8 juli 1984 och höstsäsongen spelades 22 juli-29 september 1984. Slutspelet spelades 7 oktober-3 november 1984, och även där vann IFK Göteborg och blev svenska mästare genom att besegra IFK Norrköping i finalspelet.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

SM-Slutspel

Slutspelsträd

Tabellplacering

Kvartsfinaler

Semifinaler

Finaler

IFK Göteborg svenska mästare 1984.

Skytteligan

Allsvenskan 
 14 mål: Billy Ohlsson, Hammarby IF
 13 mål: Mats Magnusson, Malmö FF
 12 mål: Peter Truedsson, Östers IF
 9 mål: Torbjörn Nilsson och Håkan Sandberg, båda IFK Göteborg; Lars Larsson, Malmö FF samt Jan Hellström, IFK Norrköping

SM-slutspelet 
 5 mål: Torbjörn Nilsson, IFK Göteborg
 4 mål: Mats Gren, IFK Göteborg
 3 mål: Roger Hansson, IK Brage; Peter Larsson, IFK Göteborg samt Billy Ohlsson, Hammarby IF

Publiksiffror

Högsta publiksiffror

Allsvenskan 
 26 990: AIK–Hammarby IF 1–0, Råsundastadion den 14 juni 1984
 22 407: IFK Göteborg–Örgryte IS 3–0, Nya Ullevi den 14 juni 1984

SM-slutspelet 
 14 301: IFK Göteborg–IFK Norrköping 2–0, Nya Ullevi den 3 november 1984
 12 483: IFK Göteborg–Halmstads BK; 2–1, Nya Ullevi den 10 oktober 1984

Högst publiksnitt per lag 
 10 283: IFK Göteborg
 7 618: AIK
 7 302: Hammarby IF

Svenska mästarna 
 Tränare: Björn Westerberg
 Assisterande tränare: Kjell Pettersson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1984
1984
Fotbollssäsongen 1984